HQ peut faire référence à :
 Haute qualité (ou « High Quality » en anglais) ;
 Hydro-Québec, la société d'État responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec ;
 Hockey Québec, fédération de hockey sur glace québécoise ;
 Headquarters, qui veut dire quartier-général (QG) en anglais ;
 Hyrule-Quest, qui est un jeu de rôle en ligne Zelda ;
 Hanover Quay Studios ou HQ, des studios d'enregistrement situés à Dublin et souvent utilisés par le groupe U2.

Code